Kammerjungfrau ist
 ein alternativer Ausdruck für Zofe
 ein alternativer Name für das Braunfleck-Widderchen

Siehe auch: